ARM946E-S, входящий в семейство ARM9E представляет собой 32-разрядный RISC-процессор с энергопотреблением менее 1 Вт. ARM946E-S может работать на частоте до 250 МГц.

 Размер кэша (Ком./Дан.): Переменный
 Плотно связанная память: Да
 Управление памятью: MPU
 АНВ шинный интерфейс: Да
 Thumb: Да
 DSP: Да
 Jazelle: Нет

Поддерживаемые платформы — Linux, Palm OS, Windows CE и Symbian OS.

Другая разновидность семейства ARM9E (ARM926EJ-S) поддерживает технологию ARM Jazelle, которая даёт широкие возможности разработчикам платформ исполнять Java приложения совместно с установленными ОС, промежуточными программами и кодами применения на одном процессоре.

ARM